

Personnalité désignée par ce nom 
 Abbadie (début ), chanoine français

Patronyme 

 Antoine d'Abbadie (1810-1897), naturaliste, voyageur et académicien français ;
 Arnauld Michel d'Abbadie d'Arrast (1815-1893), aventurier et géographe français ;
 Axelle Abbadie (1951-), actrice française ;
 Harry d'Abbadie d'Arrast (1897-1968), réalisateur et scénariste argentin ;
 Jacques Abbadie (1654-1727), théologien protestant français ;
 Jean-Jacques Blaise d'Abbadie (1726-1765), gouverneur de la Louisiane française ;
 Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin (1652-1707), troisième baron de Saint-Castin ;
 Marie d'Abbadie d'Arrast (1837-1913), féministe française ;
 Vincent Abbadie, chirurgien de marine français.

Toponyme 

 Abbadie, canton canadien du Québec de la région administrative de la Côte-Nord.

Voir aussi